Бревиа́рий (бревиариум; , от brevis, краткий) — конспект или молитвенник на латинском языке.

 Краткий обзор, конспект, хозяйственная книга, а также и краткое извлечение из более объемистых сочинений:
 «Breviarium Augusti» (или «Breviarium totius imperii»; I век) — статистические сведения о войске, доходах и пр. императора Августа; третий свиток, положенный им в хранилище весталок за год до своей смерти; см. Деяния божественного Августа;
 «Бревиарий от основания города» (369 год) — краткая история Рима в 10 книгах Флавия Евтропия;
 «Бревиарий Алариха» (Breviarium Alaricianum; 506 год) — собрание римских правовых норм, предназначенное королём Аларихом II для римлян Вестготского королевства.

 Молитвенник с выдержками из Священного Писания и Отцов церкви, житий святых, молитв, гимнов и других формул, используемых при богослужении:
 «Бревиарий Никифора» — константинопольского патриарха (806—815 гг.) Никифора;
  — в Национальной библиотеке Франции;
 «Римский бревиарий» (Breviarium Romanum; ) — молитвенник римско-католических священников для ежедневных богослужений до 1974 года, когда была введена литургия часов.

См. также 
 Бестиарий (значения)
 Часослов | Служебник
 Конспект

Примечания